Zawadzka ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Zawadzka (* 1986), polnische Schachspielerin
 Joanna Zawadzka (* 1997), polnische Tennisspielerin
 Jolanta Zawadzka (* 1987), polnische Schachspielerin
 Marcelina Zawadzka (* 1989), polnisches Model, Moderatorin, Rennfahrerin und Miss Polen
 Stanisława Zawadzka (1890–1988), polnische Opernsängerin und Gesangspädagogin

Siehe auch:

 Zawadka, Zawadzki